Буза — многозначный термин.

 Буза́ (тюрк. «боза») — слабоалкогольный напиток из ячменя, овса, проса или кукурузы.
 Буза — один из видов рыболовных судов.
 Буза — город в Камеруне.
  — село в сообществе Этоликон в Греции.
 Буза — озеро в Белоруссии.

Персоналии 
 Буза, Елисей Юрьевич — русский землепроходец XVII века, казачий десятник.
 Буза, Недим (род. 1995) — боснийский профессиональный баскетболист.
 Буза, Михаил Константинович (род. 1940) — белорусский учёный.

Примечания